Джон Эдвард Дрю (; ) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции лёгкого форварда. Учился в Университете Гарднера—Уэбба, в 1974 году был выбран на драфте НБА под 25-м номером командой «Атланта Хокс». Позже выступал за команды «Юта Джаз» и «Вайоминг Вайлдкэттерс» (КБА). Всего в НБА провёл 9 сезонов. Два раза принимал участие в матче всех звёзд НБА (1976, 1980). Включался в 1-ую сборную новичков НБА (1975). Всего за карьеру в НБА сыграл 739 игр, в которых набрал 15 291 очко (в среднем 20,7 за игру), сделал 5088 подборов, 1224 передачи, 1004 перехвата и 193 блокшота.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Юта Джаз»
Выпускники Университета Гарднера—Уэбба